Enrico di Borgogna si può riferire a:

Enrico di Borgogna vescovo di Losanna dal 985 al 1018.
Enrico di Borgogna (1035-1070), erede del ducato di Borgogna dal 1059 alla morte. 
Enrico di Borgogna, conte del Portogallo, dal 1093 al 1112.
Enrico di Borgogna, opera lirica di Gaetano Donizetti, su libretto di Bartolomeo Merelli.